Knopfler kan avse: 

 Mark Knopfler (1949, Glasgow), är en brittisk gitarrist
 David Knopfler (1952, Glasgow)

Efternamn